Central City ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Central City (Alabama)
 Central City (Arkansas)
 Central City (Colorado)
 Central City (Florida)
 Central City (Illinois)
 Central City (Grundy County, Illinois)
 Central City (Iowa)
 Central City (Kentucky)
 Central City (Louisiana)
 Central City (Missouri)
 Central City (Nebraska)
 Central City (Pennsylvania)
 Central City (South Dakota), im Lawrence  County

im NRHP gelisteten Objekte:
 Central City Commercial Historic District, in Central City, Iowa, ID-Nr. 02001027
 Central City Opera House, in Central City, Colorado, ID-Nr. 73000474
 Central City Park Bandstand, in Macon, Georgia, ID-Nr. 72000361
 Central City-Black Hawk Historic District, in Central City, Connecticut, ID-Nr. 66000246

Central City steht außerdem für:
 Central City, eine fiktive Stadt im DC-Universum, siehe Orte im DC-Universum